Nom alternatiu d'Aloa
 Principat de l'Índia Britànica, vegeu Principat d'Alwa